Der Assistent für Elektronik und Datentechnik ist eine vollschulische Ausbildung am Lette-Verein und am OSZ IMT in Berlin. In drei Jahren führt die Ausbildung im Rahmen der Berufsfachschule zum Erwerb der Fachhochschulreife und den Abschluss als staatlich anerkannte/r Assistent/in für Elektronik und Datentechnik. Voraussetzung ist der Realschulabschluss.

Entstehung 
Im Zusammenhang mit dem Entstehen neuer Berufe im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik wurde 1997 in Berlin der Bildungsgang des/der Technischen Assistenten/Assistentin für Elektronik und Datentechnik als schulische Version des dualen Ausbildungsberufes IT-Systemelektroniker/-Elektronikerin,  eingeführt.

Ausbildung 
Die Ausbildung findet ausschließlich in Form von Unterricht statt. Im 4. Semester findet ein 6–8 Wochen dauerndes Praktikum statt. Neben den berufsbildenden Fächern werden auch allgemeinbildende Fächer unterrichtet, da neben einem Berufsabschluss auch die Fachhochschulreife erteilt wird. Zum Schuljahr 2005/2006 wurde der PC-Assistent am OSZ IMT in die zeitgemäßere Bezeichnung "IT-Assistent" umbenannt - Assistent für Informations- und Telekommunikationstechnische Systeme. Seit dem Schuljahr 2010/2011 werden am Lette-Verein Informationstechnische Assistenten mit Schwerpunkt Interaktive Animation ausgebildet.

Tätigkeiten 
Technische Assistenten und Assistentinnen im Bereich Elektronik und Datentechnik …

 führen Wartungsarbeiten an Geräten und Systemen der Informations- und Telekommunikationstechnik durch, 
 informieren und beraten Kunden über Nutzungsmöglichkeiten von Informations- und Telekommunikationstechnischen Geräten und Systemen,
 installieren Netzwerke, stellen Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik unter Beachtung ergonometrischer Gesichtspunkte auf, 
 installieren Stromversorgungen und prüfen elektrische Schutzmaßnahmen,  
 installieren und konfigurieren Geräte und Systeme der Informations- und Telekommunikationstechnik,
 rechnen Serviceleistungen ab, 
 setzen Experten- und Diagnosesysteme zur Fehlersuche und -beseitigung ein, 
 weisen Benutzer in die Bedienung der Systeme ein.

Siehe auch 
IT-Systemelektroniker, Informatikkaufmann, Fachinformatiker, Informationstechnischer Assistent

Weblinks 
 
Lette-Verein
OSZ IMT
GPB College

IT-Beruf
Ausbildungsberuf